Bertolde ima više značenja:
 Bertolde, Mantua
 Bertolde, Verona